Solaris (film) kan syfta på någon av filmerna:

Solaris (1972)
Solaris (2002)